Mary est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Mary, est un prénom féminin, équivalent anglais de Marie, porté notamment par :
Mary Mary, duo américain ;
 Mary Pierce, joueuse de tennis française ;
 Mary Shelley, femme de lettres britannique ;
 Mary Tudor, sœur d'Henri VIII
 Mary Donaldson, princesse héritière de Danemark
Mary Delluc, première femme chocolatière Belge.

 Mary, est un prénom masculin français qui provient du latin Marius. Le nom de Saint-Mary, évangélisateur de la Haute-Auvergne, se retrouve dans le .

Patronyme 
Mary est aussi un patronyme, porté notamment par :

 Alphonsine Mary (1903-1945), actrice française ;
 André Mary (1879-1962), poète français ;
 Bertrand Mary (1946-), essayiste et sociologue français ;
 Clément Mary, dit René Dary (1905-1974), acteur français ;
 Clément Mary (1991-), coureur cycliste français ;
 Jean Mary (1932-1986), personnalité française des courses hippiques ;
 Laure Mary (1974-), haltérophile française ;
 Line Mary-Louassier (1972-2011), haltérophile française ;
 Luc Mary (1959-), écrivain et journaliste français s'étant intéressé au phénomène ovni ;
 Roger-Luc Mary (1930-2002), écrivain et journaliste français, a écrit sur la parapsychologie et l'ufologie ;
 Xavier Mary (1982-), artiste belge ;
 Sven Mary (1972-), avocat belge ;
 Mary le confesseur dit saint Mary († 289), évangélisateur du sud de l'Auvergne ;
 Mary-FrozenCrystal, Youtubeuse Gaming (et autre) formant anciennement le groupe des 3M avec Sora et Frite qui fait maintenant partie de l’équipe avec Sora, Frite et Dooms.

Personnages de fiction 
 Mary, personnage du jeu vidéo Quartet sur Master System ;
 Mary Poppins, gouvernante-magicienne, personnage de roman et de cinéma ;
 Mary, héroïne, du conte de fée La Belle d'un Matin de Printemps.

Animal 
 Mary, un éléphant de cirque exécuté par pendaison aux États-Unis en 1916.

Toponyme 
 Mary, commune française, située dans le département de Saône-et-Loire ;
 Mary, une ville du Turkménistan ;
 Province de Mary, au Turkménistan ;
 District de Mary, district de cette province ;
 Paroisse de Saint Mary, en Jamaïque ;
 Puy Mary, sommet du Massif central ;
 Mary River, un fleuve du Queensland en Australie ;
 Mary River, un fleuve du Territoire du Nord en Australie ;
 Mary River, une rivière du Canada ;
 Le lac Mary, un lac de Californie ;
 Mary chocolatier, une chocolaterie artisanale belge depuis 1919 ;

Bateaux 
 La Mary, un bateau utilisé durant la déportation de l'île Saint-Jean, en 1758 ;
 Le Queen Mary, paquebot britannique lancé en 1934 aujourd'hui un hôtel
 Le Queen Mary 2, paquebot britannique ;

Cinéma 
 Mary, un court métrage américain réalisé par Langdon West en 1915 ;
 Mary, un film américain réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1931 ;
 Mary, un film franco-italo-américain réalisé par Abel Ferrara, sorti en 2005 ;
 Mary à tout prix (There's Something About Mary), un film américain réalisé par Bobby et Peter Farrelly, sorti en 1998 ;
 Mary, un court métrage américain réalisé par Tracey Gallacher en 2012 ;
 Mary, un film dramatique américain de Marc Webb, sorti en 2017 ;
 Mary, un film américain de Michael Goi, sorti en 2019 .

Télévision 
 Mary, une série télévisée américaine diffusée en 1978 ;
 Mary, une série télévisée américaine diffusée entre 1985 et 1986 ;

Musique 
 Mary, une chanson de Supergrass, sortie en 1999 ;
 Mary, une chanson de Tori Amos, sortie en 2003 ;
 Mary, une chanson de Scissor Sisters, sortie en 2004 ;
 Mary, un album de Mary Travers, sorti en 1971 ; 
 Mary, un album de Mary J. Blige, sorti en 1999 ;

Autres 
 le Bloody Mary, un cocktail

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain